Bourgneuf ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Bourgneuf (Charente-Maritime) im Département Charente-Maritime
 Bourgneuf (Savoie) im Département Savoie

ehemalige Gemeinden mit Namenszusatz:
 Bourgneuf-en-Mauges im Département Maine-et-Loire
 Bourgneuf-en-Retz im Département Loire-Atlantique